Die Nottingham Trophy 2021 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Juni 2021 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Das Turnier wurde aus Ilkley nach Nottingham verlegt und fand als dessen Ersatz statt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Nottingham